Un pannello di controllo è una superficie piana, normalmente verticale, dove sono disposti strumenti di controllo o di monitoraggio che consentono di dirigere e controllare manualmente un'apparecchiatura. Si trova generalmente su dispositivi complessi, come centrali nucleari, impianti chimici, navi o aeroplani.

Informatica 
Molte interfacce utente informatiche usano la metafora del "pannello di controllo" per permettere all'utente di gestire le impostazioni software e hardware.
 Pannello di controllo – interfaccia dei sistemi operativi Mac OS precedenti a macOS dove è possibile modificare diverse impostazioni del computer
 Pannello di controllo – interfaccia dei servizi di web hosting usata per amministrare server, servizi web e utenti
 Pannello di controllo – interfaccia del sistema operativo Microsoft Windows dove è possibile modificare diverse impostazioni del computer